

Carriera
Ha giocato nella prima divisione inglese.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Aston Villa: 1995-1996

Competizioni internazionali

Aston Villa: 2001

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi